

Persone 
 Pirro (318 a.C.-272 a.C.) – re dell'Epiro tra il 306 ed il 300 a.C. e di nuovo nel periodo 298-272 a.C.
 Pirro II (...–237 a.C.) – re dell'Epiro, figlio del re Alessandro II e della regina Olimpiade II
 Pirro III (...–233 a.C.) – penultimo re dell'Epiro, figlio del re Tolomeo
 Pirro I (...– fl. 638-655) – arcivescovo bizantino, patriarca di Costantinopoli
 Pirro del Balzo (1430 circa–1491) – nobile italiano
 Pirro della Sassetta, detto anche Pino Orlandi della Sassetta (...–1315) – nobile e condottiero italiano
 Pirro Gonzaga (1490-1529) – condottiero italiano
 Pirro II Gonzaga (1540-1592) – condottiero italiano
 André Pirro, nato André Gabriel Edmé Pirro (1869-1943) – organista e musicologo francese
 Elisa Pirro (1973) – politica italiana
 Emanuele Pirro (1962) – pilota automobilistico italiano
 Marcello Pirro (1940-2008) – artista e poeta italiano
 Michele Pirro (1986) – pilota motociclistico italiano
 Nicola De Pirro (1898-1979) – dirigente pubblico e giornalista italiano
 Ugo Pirro (1920-2008) – sceneggiatore italiano
 Vincenzo Pirro (1938-2009) – docente, filosofo e storico italiano

Altro 
 Pirro – nome proprio di persona italiano maschile
 Canale di Pirro – dolina in Terra di Bari
 Palazzo Massimo di Pirro, noto anche come Palazzo di Pirro – edificio di Roma
 Pirro Neottolemo – personaggio della mitologia greca
 Pirro Nord – sito archeologico preistorico e paleontologico di Apricena, provincia di Foggia

Pagine correlate
 Piro
 Pirri